Eurocard Open steht für folgende Tennisturniere:
 Stuttgart Masters, Herrenturnier in Stuttgart (1990–2001)
 Essen Masters, Herrenturnier in Essen (1995)